

Іст-Брансвік — селище, штат Нью-Джерсі
 Іст-Брансвік Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія